Испанская ала ареваков может означать:
 I Испанская ала ареваков
 II Испанская ала ареваков